Dies ist eine Liste der Staaten nach jährlicher natürlicher Niederschlagsmenge.

Liste 
Die Staaten sind nach der durchschnittlichen jährlichen natürlichen Wasserniederschlagsmenge in Millimeter 2017 sortiert. Quelle für alle Daten ist die Weltbank.

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Temperatur
 Liste der Länder nach Wasserressourcen

Einzelnachweise 

Niederschlagsmenge
Niederschlag